Ханс Тилько́вски (; ) — немецкий футболист (вратарь) и тренер.

Карьера 
Начал свою карьеру в «VfL Хусен» 19 и «SUS Kaiserau».

Затем уехал в «Вестфалию 04», сыграл 18 матчей за национальную сборную. Следующим его клубом была дортмундская «Боруссия». С 1963 по 1967 год провёл 81 матч в немецкой Бундеслиге и 21 раз выступал за немецкую национальную команду.

Завершил карьеру во франкфуртском «Айнтрахте» (40 игр в Бундеслиге).

Лучший футболист ФРГ 1965 года.

Тильковски был в составе сборной на чемпионате мира в 1962 и 1966 годах. В 1962 году он был резервным голкипером. Тренер Хербергер взял молодого Вольфганга Фариана номером один.

В 1966 году Тильковски был членом немецкой команды, которая проиграла финал Кубка мира англичанам. Позже он стал работать тренером, возглавлял «Нюрнберг», «Вердер», «Саарбрюккен».

Трофеи 
 Кубок обладателей кубков Европы: 1966
 Победитель Кубка Германии: 1965

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на fussballdaten.de

Футболисты Германии
Игроки ФК «Вестфалия»
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки сборной Германии по футболу
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Вердер»
Тренеры ФК «Боруссия» Дортмунд
Тренеры ФК «Мюнхен 1860»
Тренеры ФК «Нюрнберг»
Тренеры ФК «Саарбрюккен»
Тренеры ФК АЕК Афины